Mieczysław Kaczyński (1906–1985) – polski lekarz psychiatra, badacz schizofrenii
 Mieczysław Kaczyński (1921–1999) – polski wojskowy, generał